El término La otra puede referirse, en esta enciclopedia:

 a La otra (película), película mexicana de 1946, dirigida por Roberto Gavaldón y protagonizada por Dolores del Río;
 a La otra (telenovela venezolana), telenovela venezolana producida por Venevisión en 1973, protagonizada por Rebeca González y José Bardina;
 a La otra (telenovela), telenovela mexicana producida por Ernesto Alonso para Televisa en el 2002, protagonizada y antagonizada por Yadhira Carrillo;
 a La Otra (canal de televisión de España) (estilizado como laOtra), el segundo canal de televisión autonómico de la Comunidad de Madrid (España), que emite a través del sistema de Televisión Digital Terrestre.